Oceania kan syfta på:

Oceania (djur) – ett släkte av nässeldjur

Musik

Album
Oceania (musikalbum), ett musikalbum av The Smashing Pumpkins, 2012
Oceania: Live in NYC, ett livealbum av The Smashing Pumpkins, 2013

Sånger
Oceania (låt av Lawrence Gowan) – en låt av Lawrence Gowan från albumet Gowan, 1982
 Oceania (låt av Pat Metheny Group) – en låt av Pat Metheny Group från albumet Quartet, 1996
 Oceania (sång) – en låt av Björk från albumet Medúlla, 2004
 Oceania (låt av The Smashing Pumpkins) – en låt av The Smashing Pumpkins från albumet Oceania, 2012

Se även
 Oceanien